

Geografia 
 Antartide
 Hinton – ghiacciaio della Terra di Oates

 Canada
 Hinton – città dell'Alberta

 Regno Unito
 Hinton – parrocchia civile del Gloucestershire
 Hinton-in-the-Hedges – villaggio e parrocchia civile del Northamptonshire
 Hinton St. Mary – villaggio e parrocchia civile del Dorset

 Stati Uniti d'America
 Hinton – città della Contea di Plymouth, Iowa
 Hinton –  township della Contea di Mecosta, Michigan
 Hinton – città della Contea di Caddo, Oklahoma
 Hinton – capoluogo della Contea di Summers, Virginia Occidentale

Persone 
 Alan Hinton – ex calciatore e allenatore di calcio inglese
 Amir Hinton – cestista statunitense
 Charles Howard Hinton – scrittore britannico di fantascienza
 Chris Hinton – ex giocatore di football americano statunitense
 Eddie Hinton – ex giocatore di football americano statunitense
 Geoffrey Hinton – informatico britannico naturalizzato canadese
 Harry Hinton – pilota motociclistico australiano
 Howard Everest Hinton – entomologo britannico
 Jerrika Hinton – attrice statunitense
 Martin Hinton – zoologo britannico
 Milt Hinton – contrabbassista statunitense
 Nate Hinton – cestista statunitense
 S. E. Hinton – scrittrice statunitense
 Shauntay Hinton – modella e attrice statunitense
 Tracey Hinton – ex atleta paralimpica britannica

Pagine correlate 
Hilton